

Miejscowości w Polsce 

 Kisiele – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza.

Miejscowości na Białorusi 

 Kisiele – w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Pietryszki.
Kisiele – w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka.
Kisiele – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.
Kisiele – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Kisiele – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
Kisiele – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.
Kisiele – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.

Miejscowości na Ukrainie 

 Kisiele – wieś na Ukrainie w rejonie starokonstantynowskim obwodu chmielnickiego.